Flower-Klasse bezeichnet:

 Flower-Klasse (1915), Sloops, britische Militärschiffsklasse im Ersten Weltkrieg
 Flower-Klasse (1940), Korvetten, britische Militärschiffsklasse im Zweiten Weltkrieg
 Flower-Klasse (2003), RoPax-Schiffsklasse der Reederei DFDS Seaways